Зароща

Населённые пункты

Россия 
 Зароща — посёлок в Ухоловском районе Рязанской области.
 Зароща — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.

Река 
 Зароща (приток Зуши) — река в России, протекает в Мценском районе Орловской области.